|-
|(32751)||1981 EB12|| align=right|14,5|| align=right|3,188|| align=right|0,092|| align=right|5,67|| align=right|5,692||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32752)||1981 EZ13|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,188|| align=right|11,91|| align=right|4,373||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32753)||1981 EB14|| align=right|14,4|| align=right|3,086|| align=right|0,151|| align=right|5,67|| align=right|5,419||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32754)||1981 EK15|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,109|| align=right|10,66|| align=right|5,477||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32755)||1981 EP15|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,163|| align=right|4,72|| align=right|3,580||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32756)||1981 ER15|| align=right|15,9|| align=right|2,345|| align=right|0,105|| align=right|4,11|| align=right|3,591||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32757)||1981 EP18|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,123|| align=right|8,53|| align=right|5,571||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32758)||1981 ES18|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,188|| align=right|1,97|| align=right|3,568||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32759)||1981 EC28|| align=right|15,6|| align=right|2,372|| align=right|0,151|| align=right|4,25|| align=right|3,653||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32760)||1981 ER28|| align=right|14,0|| align=right|2,685|| align=right|0,141|| align=right|15,55|| align=right|4,399||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32761)||1981 ED31|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,114|| align=right|3,16|| align=right|3,595||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32762)||1981 ER32|| align=right|15,0|| align=right|3,073|| align=right|0,294|| align=right|10,38|| align=right|5,386||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32763)||1981 EH35|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,224|| align=right|3,22|| align=right|3,552||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32764)||1981 EL36|| align=right|16,2|| align=right|2,429|| align=right|0,170|| align=right|2,51|| align=right|3,786||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32765)||1981 EC40|| align=right|14,9|| align=right|2,678|| align=right|0,232|| align=right|10,39|| align=right|4,381||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32766)||1982 UY7|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,269|| align=right|5,55|| align=right|3,758||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(32767)||1983 RY2|| align=right|14,6|| align=right|2,619|| align=right|0,280|| align=right|5,82|| align=right|4,237||MBA||1. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(32768)||1983 RZ4|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,263|| align=right|4,19|| align=right|3,448||MBA||5. september 1983||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(32769)||1984 AJ1|| align=right|14,1|| align=right|2,393|| align=right|0,192|| align=right|6,72|| align=right|3,701||MBA||8. januar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|32770 Starchik||1984 YY1|| align=right|15,6|| align=right|2,236|| align=right|0,172|| align=right|2,53|| align=right|3,344||MBA||23. december 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(32771)||1985 RK3|| align=right|14,4|| align=right|2,459|| align=right|0,245|| align=right|10,54|| align=right|3,856||MBA||6. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(32772)||1986 JL|| align=right|13,7|| align=right|1,961|| align=right|0,097|| align=right|25,56|| align=right|2,746||MBA||11. maj 1986||Caussols||C. Pollas
|-
|(32773)||1986 TD|| align=right|13,5|| align=right|2,779|| align=right|0,341|| align=right|33,48|| align=right|4,631||MBA||5. oktober 1986||PiwNica||M. Antal
|-
|(32774)||1986 VZ|| align=right|14,2|| align=right|2,368|| align=right|0,210|| align=right|5,60|| align=right|3,642||MBA||3. november 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(32775)||1986 WP2|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,164|| align=right|2,34|| align=right|3,621||MBA||29. november 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|32776 Nriag||1987 KG5|| align=right|13,4|| align=right|2,609|| align=right|0,172|| align=right|15,01|| align=right|4,212||MBA||29. maj 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(32777)||1987 QF1|| align=right|13,9|| align=right|2,651|| align=right|0,194|| align=right|2,27|| align=right|4,315||MBA||21. avgust 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(32778)||1988 CW1|| align=right|14,5|| align=right|2,813|| align=right|0,100|| align=right|8,42|| align=right|4,716||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32779)||1988 CZ2|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,172|| align=right|4,03|| align=right|3,590||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32780)||1988 CR5|| align=right|14,4|| align=right|2,336|| align=right|0,258|| align=right|9,93|| align=right|3,569||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32781)||1988 DD2|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,052|| align=right|9,03|| align=right|3,575||MBA||17. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32782)||1988 RX10|| align=right|14,3|| align=right|3,233|| align=right|0,149|| align=right|2,55|| align=right|5,812||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(32783)||1988 RK13|| align=right|14,2|| align=right|2,547|| align=right|0,140|| align=right|15,05|| align=right|4,064||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(32784)||1989 AR|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,254|| align=right|7,84|| align=right|4,182||MBA||4. januar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(32785)||1989 CU1|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,095|| align=right|5,56|| align=right|3,328||MBA||10. februar 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(32786)||1989 GW2|| align=right|15,4|| align=right|2,262|| align=right|0,078|| align=right|2,81|| align=right|3,401||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32787)||1989 ST1|| align=right|15,3|| align=right|2,427|| align=right|0,147|| align=right|3,21|| align=right|3,780||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32788)||1989 SJ3|| align=right|14,1|| align=right|3,136|| align=right|0,201|| align=right|2,40|| align=right|5,553||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32789)||1989 SF5|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,137|| align=right|3,04|| align=right|3,786||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32790)||1989 SM8|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,199|| align=right|1,83|| align=right|3,752||MBA||23. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(32791)||1989 TQ2|| align=right|12,6|| align=right|3,147|| align=right|0,162|| align=right|18,37|| align=right|5,582||MBA||3. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(32792)||1989 TR7|| align=right|13,9|| align=right|3,107|| align=right|0,109|| align=right|10,36|| align=right|5,476||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32793)||1989 TQ15|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,207|| align=right|2,37|| align=right|3,765||MBA||3. oktober 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(32794)||1989 UE5|| align=right|12,8|| align=right|5,161|| align=right|0,058|| align=right|15,12|| align=right|11,73||JUT||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(32795)||1989 WA3|| align=right|13,4|| align=right|3,181|| align=right|0,218|| align=right|18,20|| align=right|5,671||MBA||21. november 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(32796)||1990 ET2|| align=right|13,5|| align=right|2,662|| align=right|0,156|| align=right|12,83|| align=right|4,342||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32797)||1990 OJ|| align=right|14,0|| align=right|2,771|| align=right|0,183|| align=right|12,79|| align=right|4,612||MBA||18. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(32798)||1990 OA2|| align=right|13,8|| align=right|2,879|| align=right|0,219|| align=right|14,77|| align=right|4,884||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(32799)||1990 QN1|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,118|| align=right|4,54|| align=right|3,429||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(32800)||1990 QC19|| align=right|14,9|| align=right|1,898|| align=right|0,071|| align=right|22,01|| align=right|2,614||MBA||17. avgust 1990||Observatorij Palomar||P. Rose
|-
|(32801)||1990 RF5|| align=right|14,5|| align=right|2,280|| align=right|0,198|| align=right|4,48|| align=right|3,441||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(32802)||1990 SK|| align=right|14,5|| align=right|2,289|| align=right|0,269|| align=right|26,07|| align=right|3,463||MBA||20. september 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(32803)||1990 SR1|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,153|| align=right|3,33|| align=right|3,548||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(32804)||1990 SO2|| align=right|14,4|| align=right|2,305|| align=right|0,221|| align=right|6,90|| align=right|3,499||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(32805)||1990 SM3|| align=right|14,1|| align=right|2,292|| align=right|0,200|| align=right|3,68|| align=right|3,470||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(32806)||1990 SF13|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,198|| align=right|0,45|| align=right|3,689||MBA||22. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|32807 Quarenghi||1990 SN28|| align=right|14,6|| align=right|2,301|| align=right|0,165|| align=right|2,20|| align=right|3,489||MBA||24. september 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; G. R. Kastel'
|-
|(32808)||1990 TP2|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,117|| align=right|4,90|| align=right|5,514||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|32809 Sommerfeld||1990 TJ10|| align=right|14,5|| align=right|2,994|| align=right|0,089|| align=right|8,44|| align=right|5,180||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32810)||1990 TS10|| align=right|16,7|| align=right|2,344|| align=right|0,179|| align=right|1,83|| align=right|3,587||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|32811 Apisaon||1990 TP12|| align=right|11,3|| align=right|5,204|| align=right|0,075|| align=right|19,93|| align=right|11,87||JUT||14. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32812)||1990 UY4|| align=right|14,9|| align=right|2,309|| align=right|0,190|| align=right|6,25|| align=right|3,508||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32813)||1990 WH4|| align=right|14,4|| align=right|2,397|| align=right|0,155|| align=right|11,22|| align=right|3,711||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32814)||1990 XZ|| align=right|13,8|| align=right|1,928|| align=right|0,079|| align=right|23,19|| align=right|2,676||MBA||15. december 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(32815)||1991 GK1|| align=right|14,4|| align=right|2,432|| align=right|0,126|| align=right|3,36|| align=right|3,792||MBA||14. april 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(32816)||1991 PP1|| align=right|15,3|| align=right|2,779|| align=right|0,219|| align=right|0,87|| align=right|4,631||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32817)||1991 PZ5|| align=right|14,0|| align=right|2,611|| align=right|0,094|| align=right|7,70|| align=right|4,219||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32818)||1991 PL10|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,174|| align=right|8,89|| align=right|4,147||MBA||14. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32819)||1991 PM15|| align=right|13,8|| align=right|2,602|| align=right|0,240|| align=right|3,72|| align=right|4,197||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(32820)||1991 PU19|| align=right|14,1|| align=right|2,732|| align=right|0,226|| align=right|5,63|| align=right|4,515||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(32821)||1991 RC3|| align=right|14,8|| align=right|2,751|| align=right|0,123|| align=right|4,10|| align=right|4,561||MBA||9. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32822)||1991 RB16|| align=right|15,5|| align=right|2,168|| align=right|0,182|| align=right|3,16|| align=right|3,193||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(32823)||1991 TM8|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,124|| align=right|5,84|| align=right|4,650||MBA||1. oktober 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32824)||1992 CJ3|| align=right|15,2|| align=right|2,243|| align=right|0,157|| align=right|4,16|| align=right|3,358||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32825)||1992 CK3|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,118|| align=right|2,63|| align=right|3,395||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32826)||1992 DC1|| align=right|14,3|| align=right|2,284|| align=right|0,121|| align=right|6,53|| align=right|3,452||MBA||26. februar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(32827)||1992 DF1|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,311|| align=right|21,19|| align=right|3,447||MBA||28. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32828)||1992 DM8|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,114|| align=right|16,09|| align=right|5,549||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32829)||1992 DT10|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,065|| align=right|2,45|| align=right|3,419||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32830)||1992 DL11|| align=right|14,8|| align=right|2,326|| align=right|0,136|| align=right|7,60|| align=right|3,547||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32831)||1992 DA12|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,106|| align=right|0,37|| align=right|3,466||MBA||29. februar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32832)||1992 EB2|| align=right|15,2|| align=right|3,228|| align=right|0,108|| align=right|5,98|| align=right|5,799||MBA||5. marec 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32833)||1992 EW2|| align=right|16,5|| align=right|2,377|| align=right|0,155|| align=right|1,93|| align=right|3,664||MBA||6. marec 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32834)||1992 EO4|| align=right|15,3|| align=right|2,292|| align=right|0,049|| align=right|5,74|| align=right|3,470||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32835)||1992 EO5|| align=right|14,7|| align=right|2,298|| align=right|0,147|| align=right|7,82|| align=right|3,482||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32836)||1992 EC6|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,158|| align=right|5,31|| align=right|3,441||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32837)||1992 EK7|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,138|| align=right|6,62|| align=right|5,422||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32838)||1992 EL8|| align=right|14,0|| align=right|2,303|| align=right|0,146|| align=right|7,25|| align=right|3,495||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32839)||1992 EY8|| align=right|14,4|| align=right|3,071|| align=right|0,108|| align=right|6,86|| align=right|5,382||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32840)||1992 ED9|| align=right|15,0|| align=right|2,325|| align=right|0,044|| align=right|5,47|| align=right|3,545||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32841)||1992 EO9|| align=right|13,7|| align=right|3,157|| align=right|0,128|| align=right|1,37|| align=right|5,610||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32842)||1992 EO13|| align=right|14,0|| align=right|3,053|| align=right|0,268|| align=right|4,35|| align=right|5,334||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32843)||1992 EC18|| align=right|15,3|| align=right|2,309|| align=right|0,091|| align=right|3,28|| align=right|3,508||MBA||3. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32844)||1992 EN25|| align=right|14,5|| align=right|3,227|| align=right|0,140|| align=right|1,51|| align=right|5,797||MBA||8. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(32845)||1992 FU1|| align=right|15,0|| align=right|2,410|| align=right|0,152|| align=right|2,55|| align=right|3,741||MBA||26. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(32846)||1992 GS1|| align=right|15,0|| align=right|3,133|| align=right|0,092|| align=right|2,61|| align=right|5,544||MBA||5. april 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32847)||1992 JO3|| align=right|14,2|| align=right|2,400|| align=right|0,168|| align=right|1,92|| align=right|3,717||MBA||1. maj 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(32848)||1992 MD|| align=right|14,4|| align=right|2,544|| align=right|0,226|| align=right|17,31|| align=right|4,056||MBA||29. junij 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(32849)||1992 OO2|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,136|| align=right|1,58|| align=right|3,692||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32850)||1992 RY4|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,173|| align=right|1,37|| align=right|4,129||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32851)||1992 RC6|| align=right|15,0|| align=right|2,545|| align=right|0,196|| align=right|2,05|| align=right|4,059||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32852)||1992 RE7|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,227|| align=right|7,51|| align=right|4,050||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|32853 Döbereiner||1992 SF2|| align=right|13,8|| align=right|2,539|| align=right|0,093|| align=right|14,22|| align=right|4,044||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32854)||1992 SC13|| align=right|14,1|| align=right|2,602|| align=right|0,268|| align=right|6,18|| align=right|4,196||MBA||30. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(32855)||1992 SF17|| align=right|15,9|| align=right|2,604|| align=right|0,195|| align=right|2,82|| align=right|4,201||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(32856)||1992 SA25|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,277|| align=right|12,85|| align=right|4,218||MBA||30. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(32857)||1992 UG6|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,314|| align=right|7,75|| align=right|4,234||MBA||31. oktober 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(32858)||1993 BA3|| align=right|12,9|| align=right|3,058|| align=right|0,067|| align=right|8,67|| align=right|5,346||MBA||25. januar 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(32859)||1993 EL|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,340|| align=right|15,95|| align=right|4,461||MBA||15. marec 1993||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(32860)||1993 FG5|| align=right|15,0|| align=right|2,936|| align=right|0,058|| align=right|2,83|| align=right|5,031||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32861)||1993 FM7|| align=right|13,8|| align=right|2,907|| align=right|0,019|| align=right|3,43|| align=right|4,957||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32862)||1993 FD10|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,192|| align=right|5,38|| align=right|3,358||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32863)||1993 FP11|| align=right|14,2|| align=right|2,937|| align=right|0,029|| align=right|3,23|| align=right|5,032||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32864)||1993 FW15|| align=right|13,5|| align=right|3,035|| align=right|0,092|| align=right|10,28|| align=right|5,287||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32865)||1993 FQ16|| align=right|16,0|| align=right|2,162|| align=right|0,058|| align=right|4,03|| align=right|3,178||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32866)||1993 FW16|| align=right|14,6|| align=right|2,951|| align=right|0,115|| align=right|2,94|| align=right|5,069||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32867)||1993 FL20|| align=right|14,9|| align=right|3,101|| align=right|0,154|| align=right|8,35|| align=right|5,460||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32868)||1993 FM25|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,139|| align=right|1,50|| align=right|5,363||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32869)||1993 FW26|| align=right|13,2|| align=right|2,991|| align=right|0,094|| align=right|9,62|| align=right|5,171||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32870)||1993 FD27|| align=right|15,9|| align=right|2,174|| align=right|0,119|| align=right|1,15|| align=right|3,205||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32871)||1993 FQ32|| align=right|13,9|| align=right|2,929|| align=right|0,103|| align=right|2,55|| align=right|5,013||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32872)||1993 FM36|| align=right|15,2|| align=right|3,068|| align=right|0,075|| align=right|3,58|| align=right|5,372||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32873)||1993 FS37|| align=right|15,1|| align=right|2,929|| align=right|0,071|| align=right|2,51|| align=right|5,011||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32874)||1993 FJ48|| align=right|15,1|| align=right|2,928|| align=right|0,030|| align=right|1,39|| align=right|5,010||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32875)||1993 FQ58|| align=right|15,5|| align=right|2,922|| align=right|0,118|| align=right|1,92|| align=right|4,995||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32876)||1993 FW60|| align=right|14,3|| align=right|3,056|| align=right|0,222|| align=right|12,15|| align=right|5,342||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32877)||1993 FU73|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,158|| align=right|2,09|| align=right|3,243||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(32878)||1993 NX|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,225|| align=right|1,62|| align=right|3,591||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32879)||1993 OO5|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,077|| align=right|1,72|| align=right|3,488||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32880)||1993 OR5|| align=right|14,2|| align=right|3,109|| align=right|0,121|| align=right|0,90|| align=right|5,482||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32881)||1993 OK6|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,163|| align=right|4,93|| align=right|3,790||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32882)||1993 RW6|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,179|| align=right|1,67|| align=right|3,708||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32883)||1993 RJ7|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,137|| align=right|2,23|| align=right|3,706||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32884)||1993 SO14|| align=right|16,4|| align=right|2,420|| align=right|0,219|| align=right|2,76|| align=right|3,763||MBA||16. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(32885)||1993 TC25|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,171|| align=right|3,49|| align=right|3,808||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32886)||1993 TS26|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,111|| align=right|2,94|| align=right|3,686||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32887)||1993 TT26|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,208|| align=right|2,33|| align=right|3,783||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32888)||1993 TD27|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,233|| align=right|3,04|| align=right|3,645||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32889)||1993 TN29|| align=right|16,4|| align=right|2,428|| align=right|0,219|| align=right|3,26|| align=right|3,783||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|32890 Schwob||1994 AL1|| align=right|15,6|| align=right|1,883|| align=right|0,167|| align=right|28,57|| align=right|2,583||MBA||8. januar 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(32891)||1994 CE1|| align=right|13,9|| align=right|2,544|| align=right|0,143|| align=right|13,37|| align=right|4,057||MBA||9. februar 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(32892)||1994 DW|| align=right|14,8|| align=right|2,965|| align=right|0,077|| align=right|11,40|| align=right|5,106||MBA||22. februar 1994||La Palma||A. A. Kaas
|-
|(32893)||1994 EM6|| align=right|13,4|| align=right|2,765|| align=right|0,117|| align=right|17,79|| align=right|4,597||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(32894)||1994 JK3|| align=right|14,7|| align=right|2,832|| align=right|0,058|| align=right|1,52|| align=right|4,764||MBA||3. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32895)||1994 JL5|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,150|| align=right|5,94|| align=right|4,559||MBA||4. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32896)||1994 NM2|| align=right|12,7|| align=right|3,155|| align=right|0,208|| align=right|23,38|| align=right|5,603||MBA||12. julij 1994||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|32897 Curtharris||1994 PD|| align=right|13,9|| align=right|2,338|| align=right|0,305|| align=right|23,84|| align=right|3,575||MBA||1. avgust 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(32898)||1994 PS1|| align=right|15,3|| align=right|2,210|| align=right|0,224|| align=right|5,47|| align=right|3,286||MBA||9. avgust 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|32899 Knigge||1994 PY1|| align=right|12,8|| align=right|3,075|| align=right|0,151|| align=right|13,40|| align=right|5,392||MBA||4. avgust 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(32900)||1994 PG5|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,112|| align=right|7,89|| align=right|5,461||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32901)||1994 PB9|| align=right|14,5|| align=right|3,014|| align=right|0,046|| align=right|6,24|| align=right|5,231||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32902)||1994 PC10|| align=right|17,1|| align=right|2,196|| align=right|0,146|| align=right|0,89|| align=right|3,254||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32903)||1994 PN17|| align=right|14,4|| align=right|3,147|| align=right|0,076|| align=right|4,51|| align=right|5,582||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32904)||1994 PU24|| align=right|14,2|| align=right|3,177|| align=right|0,216|| align=right|2,79|| align=right|5,663||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32905)||1994 PX32|| align=right|15,4|| align=right|3,219|| align=right|0,103|| align=right|3,86|| align=right|5,775||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32906)||1994 RH|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,441|| align=right|18,93|| align=right|3,372||AMR||2. september 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(32907)||1994 RL2|| align=right|13,3|| align=right|3,139|| align=right|0,186|| align=right|10,25|| align=right|5,562||MBA||1. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32908)||1994 SE2|| align=right|15,2|| align=right|2,168|| align=right|0,113|| align=right|4,01|| align=right|3,193||MBA||27. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32909)||1994 TS|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,171|| align=right|1,34|| align=right|3,296||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(32910)||1994 TE15|| align=right|14,5|| align=right|2,183|| align=right|0,255|| align=right|4,80|| align=right|3,225||MBA||13. oktober 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(32911)||1994 VX|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,178|| align=right|6,39|| align=right|3,354||MBA||4. november 1994||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(32912)||1994 WS2|| align=right|15,1|| align=right|2,190|| align=right|0,102|| align=right|4,66|| align=right|3,239||MBA||30. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32913)||1994 YV3|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,172|| align=right|3,21|| align=right|3,445||MBA||31. december 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32914)||1995 AG1|| align=right|14,1|| align=right|2,280|| align=right|0,075|| align=right|5,09|| align=right|3,442||MBA||6. januar 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(32915)||1995 BD2|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,149|| align=right|2,93|| align=right|3,725||MBA||30. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32916)||1995 CL|| align=right|13,8|| align=right|2,666|| align=right|0,295|| align=right|13,94|| align=right|4,352||MBA||1. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32917)||1995 CM|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,200|| align=right|5,15|| align=right|3,558||MBA||1. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32918)||1995 CZ|| align=right|16,1|| align=right|2,392|| align=right|0,113|| align=right|3,51|| align=right|3,698||MBA||3. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32919)||1995 CJ1|| align=right|13,9|| align=right|2,324|| align=right|0,190|| align=right|4,24|| align=right|3,543||MBA||3. februar 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(32920)||1995 CH2|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,156|| align=right|1,48|| align=right|3,577||MBA||1. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32921)||1995 EV|| align=right|14,7|| align=right|2,519|| align=right|0,165|| align=right|5,09|| align=right|3,997||MBA||9. marec 1995||Stroncone||Stroncone
|-
|(32922)||1995 EM2|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,104|| align=right|1,26|| align=right|3,610||MBA||1. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32923)||1995 GF3|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,146|| align=right|10,93|| align=right|3,805||MBA||2. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32924)||1995 GF6|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,117|| align=right|4,87|| align=right|4,108||MBA||6. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32925)||1995 KF|| align=right|14,2|| align=right|2,425|| align=right|0,280|| align=right|22,81|| align=right|3,775||MBA||24. maj 1995||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(32926)||1995 ME1|| align=right|13,7|| align=right|2,786|| align=right|0,199|| align=right|9,77|| align=right|4,650||MBA||22. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32927)||1995 OY3|| align=right|16,9|| align=right|2,990|| align=right|0,204|| align=right|1,18|| align=right|5,169||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32928)||1995 QZ|| align=right|15,5|| align=right|1,932|| align=right|0,072|| align=right|17,41|| align=right|2,684||MBA||20. avgust 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32929)||1995 QY9|| align=right|7,5|| align=right|39,50|| align=right|0,261|| align=right|4,85|| align=right|249||PLT||31. avgust 1995||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. Chen
|-
|(32930)||1995 SC4|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,169|| align=right|4,26|| align=right|5,653||MBA||24. september 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(32931)||1995 SY4|| align=right|13,9|| align=right|3,036|| align=right|0,149|| align=right|8,71|| align=right|5,290||MBA||26. september 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(32932)||1995 SX15|| align=right|14,8|| align=right|2,989|| align=right|0,246|| align=right|3,50|| align=right|5,166||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32933)||1995 SF21|| align=right|15,9|| align=right|2,976|| align=right|0,144|| align=right|2,33|| align=right|5,133||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32934)||1995 SP25|| align=right|15,4|| align=right|3,003|| align=right|0,173|| align=right|1,19|| align=right|5,203||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32935)||1995 SV43|| align=right|13,8|| align=right|3,027|| align=right|0,125|| align=right|7,45|| align=right|5,266||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32936)||1995 SA44|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,058|| align=right|9,17|| align=right|5,438||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32937)||1995 TT|| align=right|12,6|| align=right|2,987|| align=right|0,119|| align=right|10,62|| align=right|5,163||MBA||13. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|32938 Ivanopaci||1995 TP2|| align=right|14,3|| align=right|2,909|| align=right|0,195|| align=right|12,58|| align=right|4,962||MBA||15. oktober 1995||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(32939)||1995 UN2|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,207|| align=right|2,21|| align=right|5,308||MBA||24. oktober 1995||Kleť||Klet
|-
|(32940)||1995 UW4|| align=right|14,4|| align=right|2,189|| align=right|0,136|| align=right|8,12|| align=right|3,239||MBA||26. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32941)||1995 UY4|| align=right|15,1|| align=right|3,050|| align=right|0,155|| align=right|11,21|| align=right|5,326||MBA||24. oktober 1995||Sormano||A. Testa; G. Ventre
|-
|(32942)||1995 UD7|| align=right|13,3|| align=right|3,115|| align=right|0,215|| align=right|16,97|| align=right|5,498||MBA||27. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|32943 Sandyryan||1995 VK2|| align=right|13,8|| align=right|3,043|| align=right|0,096|| align=right|10,97|| align=right|5,308||MBA||13. november 1995||Haleakala||AMOS
|-
|32944 Gussalli||1995 WC3|| align=right|13,7|| align=right|3,078|| align=right|0,177|| align=right|4,49|| align=right|5,399||MBA||19. november 1995||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(32945)||1995 WR5|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,083|| align=right|11,59|| align=right|5,423||MBA||24. november 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(32946)||1995 WZ17|| align=right|14,6|| align=right|3,147|| align=right|0,037|| align=right|8,20|| align=right|5,582||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32947)||1995 YH2|| align=right|13,4|| align=right|3,043|| align=right|0,042|| align=right|10,17|| align=right|5,307||MBA||23. december 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(32948)||1995 YA6|| align=right|14,3|| align=right|3,014|| align=right|0,086|| align=right|3,08|| align=right|5,231||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32949)||1996 AR3|| align=right|14,2|| align=right|3,196|| align=right|0,162|| align=right|2,48|| align=right|5,713||MBA||14. januar 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(32950)||1996 CA1|| align=right|14,2|| align=right|3,181|| align=right|0,164|| align=right|26,77|| align=right|5,672||MBA||10. februar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32951)||1996 FA2|| align=right|16,0|| align=right|2,216|| align=right|0,151|| align=right|5,65|| align=right|3,299||MBA||20. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(32952)||1996 FA16|| align=right|14,5|| align=right|2,318|| align=right|0,114|| align=right|6,53|| align=right|3,527||MBA||22. marec 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32953)||1996 GF19|| align=right|14,7|| align=right|2,342|| align=right|0,133|| align=right|6,34|| align=right|3,584||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32954)||1996 GP20|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,166|| align=right|7,27|| align=right|3,690||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32955)||1996 HC2|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,243|| align=right|5,15|| align=right|3,354||MBA||24. april 1996||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(32956)||1996 HR18|| align=right|15,1|| align=right|2,394|| align=right|0,182|| align=right|2,01|| align=right|3,704||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32957)||1996 HX20|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,117|| align=right|5,93|| align=right|3,439||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32958)||1996 HU24|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,078|| align=right|7,39|| align=right|3,420||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32959)||1996 HB25|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,238|| align=right|6,61|| align=right|4,085||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32960)||1996 NO4|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,201|| align=right|12,11|| align=right|4,154||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32961)||1996 PS|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,093|| align=right|5,85|| align=right|3,529||MBA||9. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(32962)||1996 PH1|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,060|| align=right|2,89|| align=right|4,063||MBA||11. avgust 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(32963)||1996 PJ1|| align=right|15,8|| align=right|2,570|| align=right|0,095|| align=right|0,34|| align=right|4,118||MBA||11. avgust 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(32964)||1996 PS3|| align=right|15,6|| align=right|2,422|| align=right|0,168|| align=right|3,21|| align=right|3,769||MBA||9. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(32965)||1996 PX4|| align=right|14,8|| align=right|2,522|| align=right|0,053|| align=right|4,91|| align=right|4,004||MBA||15. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(32966)||1996 PE5|| align=right|15,8|| align=right|2,452|| align=right|0,160|| align=right|6,64|| align=right|3,839||MBA||15. avgust 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(32967)||1996 PG7|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,106|| align=right|16,38|| align=right|4,221||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32968)||1996 PK8|| align=right|15,3|| align=right|2,344|| align=right|0,171|| align=right|1,56|| align=right|3,588||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(32969)||1996 PP9|| align=right|14,9|| align=right|2,691|| align=right|0,207|| align=right|5,65|| align=right|4,414||MBA||6. avgust 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(32970)||1996 QX|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,134|| align=right|5,37|| align=right|3,595||MBA||19. avgust 1996||Kleť||Klet
|-
|(32971)||1996 RQ10|| align=right|15,9|| align=right|2,569|| align=right|0,110|| align=right|1,05|| align=right|4,116||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32972)||1996 SB2|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,024|| align=right|10,98|| align=right|4,455||MBA||17. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32973)||1996 TN11|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,095|| align=right|2,47|| align=right|4,128||MBA||11. oktober 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(32974)||1996 TX16|| align=right|13,9|| align=right|2,973|| align=right|0,083|| align=right|8,67|| align=right|5,125||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32975)||1996 TR23|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,315|| align=right|6,15|| align=right|4,561||MBA||6. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32976)||1996 VK|| align=right|13,9|| align=right|2,685|| align=right|0,063|| align=right|7,38|| align=right|4,398||MBA||3. november 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(32977)||1996 VR4|| align=right|13,5|| align=right|2,575|| align=right|0,197|| align=right|8,62|| align=right|4,131||MBA||13. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32978)||1996 VG7|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,221|| align=right|18,31|| align=right|4,568||MBA||9. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32979)||1996 VH7|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,106|| align=right|9,29|| align=right|4,302||MBA||9. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32980)||1996 VH25|| align=right|14,9|| align=right|2,880|| align=right|0,037|| align=right|11,04|| align=right|4,886||MBA||10. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32981)||1996 VO27|| align=right|14,5|| align=right|3,106|| align=right|0,176|| align=right|1,36|| align=right|5,473||MBA||11. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32982)||1996 VD38|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,040|| align=right|5,68|| align=right|4,428||MBA||2. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32983)||1996 WU2|| align=right|13,6|| align=right|2,570|| align=right|0,187|| align=right|13,58|| align=right|4,120||MBA||27. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32984)||1996 XX|| align=right|14,2|| align=right|2,648|| align=right|0,121|| align=right|15,63|| align=right|4,308||MBA||1. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(32985)||1996 XN3|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,202|| align=right|7,88|| align=right|4,369||MBA||1. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32986)||1996 XQ6|| align=right|13,7|| align=right|2,568|| align=right|0,130|| align=right|15,22|| align=right|4,115||MBA||1. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32987)||1996 XB9|| align=right|13,9|| align=right|2,607|| align=right|0,156|| align=right|15,68|| align=right|4,209||MBA||4. december 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(32988)||1996 XK19|| align=right|13,1|| align=right|3,006|| align=right|0,094|| align=right|11,09|| align=right|5,211||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32989)||1996 XA24|| align=right|14,6|| align=right|2,480|| align=right|0,173|| align=right|4,93|| align=right|3,904||MBA||5. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32990)||1996 YD3|| align=right|13,5|| align=right|3,032|| align=right|0,074|| align=right|9,48|| align=right|5,279||MBA||30. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(32991)||1997 AC3|| align=right|13,6|| align=right|2,794|| align=right|0,080|| align=right|11,71|| align=right|4,669||MBA||4. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32992)||1997 AN3|| align=right|15,6|| align=right|2,933|| align=right|0,093|| align=right|0,98|| align=right|5,022||MBA||3. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(32993)||1997 AX6|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,068|| align=right|14,54|| align=right|5,575||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32994)||1997 AT21|| align=right|14,0|| align=right|2,719|| align=right|0,041|| align=right|15,19|| align=right|4,483||MBA||11. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(32995)||1997 BS1|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,054|| align=right|10,60|| align=right|5,317||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32996)||1997 CV|| align=right|14,6|| align=right|2,744|| align=right|0,070|| align=right|13,12|| align=right|4,544||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(32997)||1997 CG3|| align=right|14,6|| align=right|2,963|| align=right|0,072|| align=right|3,61|| align=right|5,100||MBA||3. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(32998)||1997 CK5|| align=right|13,9|| align=right|3,007|| align=right|0,009|| align=right|8,71|| align=right|5,214||MBA||1. februar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(32999)||1997 CY27|| align=right|13,4|| align=right|2,856|| align=right|0,030|| align=right|16,11|| align=right|4,826||MBA||6. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(33000)||1997 CJ28|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,171|| align=right|11,17|| align=right|4,561||MBA||11. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov